Espira (electromagnetisme), circuit elèctric tancat
 Espira (Alemanya), ciutat de l'estat de Renània-Palatinat
 Espira o espírula, base d'una columna als ordres corinti o jònic
 bisbat d'Espira